

Lokalizacje

Niemcy 
 Hamburg – miasto
 Hamburg Hauptbahnhof – dworzec kolejowy w Hamburgu
 Hamburg – port lotniczy (HAM, EDDH)

Miasta w USA 
 Hamburg – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Hamburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Calhoun
 Hamburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Hamburg – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Hamburg – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Hamburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Hamburg – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Hamburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Hamburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Hamburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon

Gminy w USA 
 Hamburg (ang. Hamburg Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Hamburg (ang. Hamburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Hamburg (ang. Hamburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 Hamburg (ang. Hamburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Hamburg (ang. Hamburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Hamburg (ang. Hamburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Hamburg (ang. Hamburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Inne 
 Hamburg – port morski w Hamburgu
 Hamburg Blue Devils – klub futbolu amerykańskiego
 Hamburg Freezers – klub hokejowy
 Hamburg International – byłe linie lotnicze
 Hamburg-Marathon – maraton
 HSV Hamburg – klub piłki ręcznej
 SMS Hamburg – jednostki pływające

Zobacz też 
 Hamburger Flugzeugbau
 Hamburger SV

it:Amburgo (disambigua)